Кристи́не У́рех (вариант У́рих; ; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото ().
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Christine Urech | Switzerland (Feltscher) | 2016 FORD WORLD WOMEN CURLING CHAMPIONSHIP | Curling Scores on Curling.ca | Curling Canada
 Официальный сайт Team Flims (команды скипа Бинии Фельчер)
 Team Binia Feltscher | Grand Slam of Curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу